Malaga kan syfta på:

Colombia 

 Málaga (kommun), Santander, 
 Málaga (ort), Santander,

Filippinerna 

 Malaga (ort i Filippinerna), Östra Visayas, Province of Samar,

Spanien 

 Málaga, provinshuvudstad, Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Provincia de Málaga, provins, Andalusien,

USA 

 Malaga, New Mexico, ort, Eddy County, 
 Malaga, Kalifornien, ort, Fresno County, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar